Александр Кищенко:
 Кищенко, Александр Михайлович (1933—1997) — художник-монументалист, народный художник Беларуси.
 Артемий (Кищенко) (в миру Александр Анатольевич Кищенко; род. 1952) — епископ Белорусского экзархата Русской православной церкви, архиепископ Гродненский и Волковысский.